Árkos (rom. Arcuș), Románia, Kovászna megye
Árkos vagy Árkus vára, Berencs területén.
Árkos (keresztnév)